Ма́мчич (, ) — фамилия сербского происхождения. Известные носители:

 Варсонофий Слободской (Валентин Михайлович Мамчич) (1875—1938) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Мамчич, Степан Гаврилович (1924—1974) — крымский художник-пейзажист.